Ко́ренев — русская фамилия. Происходит от слова «корень».

Известные носители 

 
 
 Коренев, Георгий Васильевич (1904—1980) — советский учёный, конструктор, доктор наук.
 Коренев, Григорий Ефимович (1904—1983) — 1-й секретарь Макеевского городского комитета КП(б)У Сталинской области.
 Коренев, Иоанн (1734—1825) — протоиерей, филантроп.
 Коренев, Иоанникий (ум. 1680 или 1681) — дьякон, знаток и композитор партесного пения.
 Коренев, Павел Борисович (1949—2014) — педиатр, детский кардиолог, фармаколог.



См. также 

 
 Кореневский район